«Rise» puede referirse a:

Música 
Empresas
 Rise Records, discográfica.
Álbumes
 Rise (1990), álbum de Daryl Braithwaite.
 Rise (1993), álbum de Bad Brains.
 Rise (1998), álbum de Mike Peters.
 Rise (1999), álbum de Gabrielle.
 Rise (2006), álbum de The Answer.
 Rise (2013), álbum de Skillet.
 Rise (2022), álbum de The Rasmus.

Canciones
 Rise (2000), canción de Gabrielle.
 Rise (2008), canción de Flobots.
 Rise (2014), canción de David Guetta.
 Rise (2016), Canción de Katy Perry para los Juegos Olímpicos de Verano 2016.

Tecnología 
 Rise Technology, fábrica de microprocesadores.
 RiSE, robot desarrollado por Boston Dynamics.

Toponimia 
 Rise, Ærø, Dinamarca.
 Rise, Aabenraa, Dinamarca.
 Rise, East Riding of Yorkshire, Inglaterra.
 Rise, Aust-Agder, Noruega.